Сезон 2015/16  является 113-м в истории Южной футбольной лиги Англии с момента её основания в 1894 году. С сезона 2014/15 Южная Лига называется Эво-стик Южная лига, по причине спонсорского контракта с Эво-стик.

Правила и состав лиги на сезон 2015/16 были объявлены 15 мая 2015 года.

После объявления правил «Клеведон Таун» были исключены из дивизиона Юг и Запад, потому что искусственное освещение их стадиона не соответствовало требуемым стандартам. В результате клуб Вэа был переведён в Первый дивизион Центр из Первого дивизиона Север Истмийской Лиги, «Флит Таун» и «Питерсфилд Таун» были переведены из Первого дивизиона Юг и Запад в Первый дивизион Центр, а «Бернэм», «Марлоу» и недавно повысившийся «Флеквелл Хит» были переведены в противоположную сторону.

«Флеквелл Хит» впоследствии решили отказаться от повышения и остались в Греческой Лиге. Место предложили команде «Редхилл», которая вылетела из Первого дивизиона Юг Истмийской лиги, но клуб отказался по финансовым причинам. Аналогичное предложение поступило клубу, занимавшему второе место лиги Уэссекса, — «Уинчестер Сити», который ответил согласием.

Премьер Дивизион 

Премьер дивизион пополнился шестью новыми клубами.
 Бедворт Юнайтед, повышены в качестве победителей раунда плей-офф Первого дивизиона Центр
 Кеттеринг Таун, повышены как чемпионы Первого дивизиона Центр
 Кингс Линн Таун, переведен из Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги
 Лемингтон, вылетел из Северной конференции
 Мертир Таун, повышены как чемпионы Первого дивизиона Юг и Запад
 Стратфорд Таун, повышены в качестве победителей раунда плей-офф Первого дивизиона Юг и Запад

Таблица

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Первый дивизион Центр 
Первый дивизион Центр пополнился шестью новыми клубами.
 АФК Рашден энд Даймондс, повышены как чемпионы Премьер дивизиона Лиги объединенных графств (United Counties League).
 Арлси Таун, вылетели из Премьер дивизиона.
 Флит Таун, переведены из Первого дивизиона Юг и Запад.
 Кингс Ленгли, повышены как чемпионы Премьер дивизиона Спартанской лиги Южного Мидланда (Spartan South Midlands League).
 Питерсфилд Таун, повышены как чемпионы Премьер дивизиона Лиги Уэссекса (Wessex League).
 Вэа, Переведены из Первого дивизиона Север Истмийской Лиги.

Таблица

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Первый дивизион Юг и Запад 
Первый дивизион Юг и Запад пополнился пятью новыми клубами
 Банбери Юнайтед, вылетели из Премьер дивизиона.
 Бернем, вылетели из Премьер дивизиона.
 Марлоу, переведены из Первого дивизиона Центр.
 Слимбридж, повышение из Премьер дивизиона Западной Лиги (Western League).
 Уинчестер Сити, повышение из Лиги Уэссекса (Wessex League).
 Флеквелл Хит изначально повысились как чемпионы премьер дивизиона Греческой лиги, но отказались от повышения после перехода из дивизиона Центр в дивизион Юг и Запад. Их место в конце концов занял в Уинчестер Сити.

Таблица

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Кубок Лиги 
Кубок Южной Лиги 2015-16 это 78-й розыгрыш Кубка среди команд Южной лиги.

Полуфиналы

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Южная Футбольная Лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2015